English Open 2021 – czwarty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2021/2022. Rozegrany został w dniach 1 – 7 listopada 2021 roku w Marshall Arena w Milton Keynes (Anglia).

Nagrody 
Zwycięzca: 70 000 £
II Miejsce: 30 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 3: 7500 £
Runda 2: 4000 £
Runda 1: 3000 £

Najwyższy break w fazie głównej turnieju: 5000 £

Łączna pula nagród: 405 000 £

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 141, 135  Chris Wakelin
 140, 126, 123, 120, 111, 106, 104, 101  Neil Robertson
 138  Shaun Murphy
 138  Zhao Xintong
 136  Mark Davis
 135, 117, 110, 102, 100  Kyren Wilson
 129, 127, 123, 120, 119, 108, 108, 103  Ronnie O’Sullivan
 128  Gary Wilson
 127  Allister Carter
 120  Xiao Guodong
 119, 104, 103  John Higgins

 115, 105  Martin Gould
 114  Tom Ford
 111, 104  Judd Trump
 111  Ben Woollaston
 109, 101  David Gilbert
 105  Chang Bingyu
 103  Jamie Clarke
 102  Mark Selby
 101  Luca Brecel
 100  Ross Muir

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 17-22 września w Barnsley Metrodome, Barnsley. Wszystkie mecze były rozgrywane do 4 wygranych frame’ów (pary nr. 1, 5, 12, 16, 17, 21, 28, 32, 33, 37, 44, 48, 49, 52, 53, 60 oraz 64 rozegrały swoje mecze w czasie fazy telewizyjnej). Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 146  Barry Hawkins
 139, 123, 105  Thepchaiya Un-Nooh
 135  John Higgins
 129  Kyren Wilson
 126  Ricky Walden
 125  Cao Yupeng
 113  Mark Joyce
 113  Mark Selby
 111  Alexander Ursenbacher
 111  Chang Bingyu
 109  Anthony McGill

 109  Judd Trump
 108  Jimmy Robertson
 107  David Gilbert
 106  Chris Wakelin
 106  Tom Ford
 104  Anthony Hamilton
 104  Stuart Carrington
 101  Gary Wilson
 101  Robbie Williams
 100  Ronnie O’Sullivan

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 wst.tv
 English Open 2021 w serwisie snookerworld.pl

English Open
2021 w Anglii
2021 w snookerze
Sport w Milton Keynes